

Patronyme 
 Djedi, prince de la  dynastie
 Djedi, magicien

Archéologie 
 , projet visant à explorer l'intérieur de la pyramide de Khéops et du  de Palenque.